RUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rukumkot (Nepal)